Aboubakar Oumarou – calciatore camerunese
 Mohamed Abdoulaye Oumarou – calciatore nigerino
 Sanda Bouba Oumarou – ex cestista e dirigente sportivo centrafricano
 Seyni Oumarou – politico nigerino